Chessy kan syfta på:

 Chessy, Rhône – en fransk kommun i departementet Rhône
 Chessy, Seine-et-Marne – en fransk kommun i departementet Seine-et-Marne

Se även 
 Chessy-les-Prés – en fransk kommun i departementet Aube